Ihalansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ihalansaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Ihalansaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar